Die 38. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 17. und 18. Januar 1970 in Frankfurt-Höchst in der Jahrhunderthalle statt.

Erstmals wurde Wilfried Lieck deutscher Meister im Einzel. Im Endspiel besiegte er Eberhard Schöler mit 3:1 und beendete damit dessen Serie aus acht aufeinanderfolgenden Titelgewinnen. Zudem gewann Lieck an der Seite mit Martin Ness auch den Doppelwettbewerb und auch im Mixed mit Christel Kaib, die einzige Titelverteidigung bei dieser DM. Die Familienehre rettete Schölers Ehefrau Diane Schöler. Im Einzel erreichte sie souverän das Finale. Lediglich gegen Brigitte Scharmacher verlor sie einen Satz. Im Finale  besiegte sie Rosemarie Seidel mit 3:0. Im Doppel mit Wiebke Hendriksen setzte sie sich gegen Agnes Simon/Rosemarie Seidel durch.

Es fehlten der Vorjahreszweite Bernt Jansen wegen seiner Prüfung zum Verlagskaufmann und die erkrankte Edit Buchholz.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen. Mehr als insgesamt 3.000 Zuschauer an beiden Tagen verfolgten die Kämpfe.

Herreneinzel

Herrendoppel

Dameneinzel

Damendoppel

Mixed

Literatur 
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1970/3 Ausgabe Süd-West, Seiten 1–11

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1969/70 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1–4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 1. September 2018)
	

1970
Tischtennisveranstaltung 1970
Sportveranstaltung in Frankfurt am Main
Frankfurt-Höchst